Брони́рование может иметь следующие значения:

 Бронирование — броня́ военной техники, а также процесс установки брони на небронированную технику.
 Бронирование (экономика) — резервирование ресурсов. При этом оформляется бро́ня — запись о закреплении ресурса за кем-либо.
 Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.
 «Брóня» (прост. «бронь») — открепление от службы в армии в связи с востребованностью профессии.